Le tournoi d'Atlanta 2015 s'est déroulé du 27 juillet au 2 août 2015 sur dur et fait partie de la catégorie 250 Series.

John Isner a remporté le tournoi en simple.

Les frères Bob Bryan et Mike Bryan ont quant à eux remporté le tournoi en double.

Faits marquants 
 On note les forfaits du Serbe Janko Tipsarević, du Sud-Africain Kevin Anderson et du Sud-Coréen Chung Hyeon.
 Un peu moins de 3 ans après avoir annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière, l'Américain Andy Roddick fait son retour sur le circuit en s'associant en double à un autre vétéran, Mardy Fish, qui, lui, prend sa retraite après l'US Open 2015.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi 
 Tournoi de tennis d'Atlanta
 Saison 2015 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Atlanta
ATP 2015
Tennis aux États-Unis en 2015
Tennis en juillet 2015
Tennis en août 2015
Sport aux États-Unis en juillet 2015
Sport aux États-Unis en août 2015